Я́рдли () — английская фамилия.

 Ярдли, Герберт (1889—1958) — американский криптограф.
 Ярдли, Джим (род. 1964) — американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии.
 Ярдли, Джордж (1928—2004) — американский баскетболист.
 Ярдли, Эрик (род. 1990) — американский бейсболист.